KNVB beker 2017/18 (amateurs)
 KNVB beker 2017/18 (mannen)
 KNVB beker 2017/18 (vrouwen)